Райт () — англоязычное имя собственное.

Персоналии 
' Топоним 
 Райт (Reith) — коммуна в Австрии, федеральная земля Тироль.
 Райт — населённый пункт в США, штат Алабама.
 Райт (Wright) — город в США, штат Вайоминг.
 Райт — населённый пункт в США, штат Индиана.
 Райт (Wright'') — город в США, штат Миннесота.
 Райт — населённый пункт в США, штат Мичиган.
 Райт — населённый пункт в США, штат Нью-Йорк.
 Райт — населённый пункт в США, штат Северная Дакота.
 Райт — населённый пункт в США, штат Южная Дакота.
 Райт — населённый пункт в США, штат Флорида.
 
 Райт — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Райт-бай-Зефельд — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Райт-бай-Кицбюэль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Райт-им-Винкль — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Райт — название двух подводных вулканов в районе дуги Кермадек.

Прочее 
 Райт — право приобретения ценной бумаги эмитента по фиксированной цене в течение определённого периода времени; бывают именные и на предъявителя.
 Райт — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 (1747) Райт — небольшой астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Национальный мемориал братьев Райт — выставочно-музейный комплекс в городе Килл-Девил-Хиллз (Северная Каролина).
 «Просто Райт» — американская романтическая кинокомедия.
 «Райт» — российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов.

См. также 
 Синдром Райта — нарушение кровоснабжения и иннервации рук.